Аморозо () — многозначный термин итальянского происхождения.

 Аморозо — музыкальный термин.

Персоналии 
 Аморозо, Алессандра (род. 1986) — итальянская поп-соул певица.
 Аморозо, Гаэтано (1893—1975) — итальянский военачальник, кавалер золотой медали «За воинскую доблесть».
 Аморозо, Луиджи (1886—1965) — итальянский экономист-неоклассик.
 Аморозо, Марсио (род. 1974) — бразильский футболист.
 Аморозо, Филиппо Джакомо, более известный как Феликс из Никозии (1715—1787) — монах-капуцин, католический святой.

См. также 
 Аморузо